

Magyarországon
Nemzeti Demokrata Polgári Párt (gyakran szerepelt a „polgári” jelző nélkül)
Nemzeti Demokrata Párt (1996)

Magyarországon kívül
 Afar Nemzeti Demokrata Párt
 Kameruni Nemzeti Demokrata Párt
 Nemzeti Demokrata Párt (Argentína)
 Nemzeti Demokrata Párt (Bahamák)
 Nemzeti Demokrata Párt (Barbados)
 Nemzeti Demokrata Párt (Brit Virgin-szigetek)
 Nemzeti Demokrata Párt (Chile)
 Nemzeti Demokrata Párt (Csehszlovákia)
 Nemzeti Demokrata Párt (Dzsibuti)
 Nemzeti Demokrata Párt (Egyiptom)
 Nemzeti Demokrata Párt (Grúzia)
 Nemzeti Demokrata Párt (NDK)
 Német Nemzeti Demokrata Párt
 Nemzeti Demokrata Párt (Guyana)
 Nemzeti Demokrata Párt (India)
 Nemzeti Demokrata Párt (Indonézia)
 Nemzeti Demokrata Párt (Irak)
 Nemzeti Demokrata Párt (Olaszország)
 Nemzeti Demokrata Párt (Kenya)
 Nemzeti Demokrata Párt (Lettország)
 Nemzeti Demokrata Párt (Litvánia)
 Nemzeti Demokrata Párt (Mongólia)
 Nemzeti Demokrata Párt (Marokkó)
 Nemzeti Demokrata Párt (Nepál)
 Nemzeti Demokrata Párt (Nicaragua)
 Nemzeti Demokrata Párt (Nigéria)
 Nemzeti Demokrata Párt (Észak-Írország)
 Nemzeti Demokrata Párt (Pakisztán)
 Nemzeti Demokrata Párt (Lengyelország)
 Nemzeti Demokrata Párt (Puerto Rico)
 Nemzeti Demokrata Párt (Rodézia)
 Nemzeti Demokrata Párt (Suriname)
 Nemzeti Demokrata Párt (Ukrajna)
 Nemzeti Demokrata Párt (Egyesült Királyság)
 Nemzeti Demokrata Párt (Egyesült Királyság, 1966)
 Nemzeti Demokrata Párt (Egyesült Államok)
 Nemzeti Demokrata Párt (Venezuela)

Kapcsolódó szócikkek 
 Demokrata Nemzeti Párt (egyértelműsítő lap)
 Nemzeti Demokrácia (Narodowa Demokracja; ND, Endecja), lengyel jobboldali, nacionalista párt